Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jim Thomas e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Thomas Shimada e Takao Suzuki 64-7, 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Jim Thomas /  Tom Vanhoudt (Campioni)
 Jens Knippschild /  Michael Kohlmann (quarti di finale)

 Aleksandar Kitinov /  Todd Perry (semifinali)
 Karol Beck /  Vladimir Volčkov (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2002